Wjatscheslaw Iwanow ist der Name folgender Personen:

*Wjatscheslaw Iwanowitsch Iwanow (1866–1949), russischer Dichter und Philologe
Wjatscheslaw Nikolajewitsch Iwanow (* 1938), russischer Ruderer
Wjatscheslaw Wsewolodowitsch Iwanow (1929–2017), russischer Philologe